Papa Teodoro fu il nome di due papi e un antipapa:
 Papa Teodoro I (642-649)
 Papa Teodoro II (897)
 Antipapa Teodoro II (686-687)

È inoltre il nome due papi della Chiesa ortodossa copta:
 Papa Teodoro I di Alessandria (730-742)
 Papa Teodoro II di Alessandria (2012-)